Kriechgang steht für:
 Kriechgang (Bauwesen), ein oft unterirdisches Gebäudeteil oder Bauwerk, in dem sich ein normal großer Mensch nur kriechend bewegen kann
 Kriechgang (Technik), in der Antriebstechnik ein extrem niedriges Übersetzungsverhältnis
 Kriechen, eine Fortbewegungsart von Pflanzen, Tieren und Menschen

Siehe auch:

 Kriechen (Begriffsklärung)